Анна-Марія Фернандес і Джулі Річардсон були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Фернандес разом з Луїс Філд, а Річардсон - з Беліндою Кордвелл.

Кордвелл і Річардсон поступились в другому колі парі Емманюель Дерлі і Анн Девріє.

Фернандес і Філд програли в півфіналі парі Кеммі Макгрегор і Синтія Макгрегор.

Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі Макгрегор з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Nutri-Metics Open Doubles Draw

1988
Тур WTA 1988